Войт (, ) — прізвище походить від назви посади (войт). Початково у 15—18 століттях, войт є обраною (здебільшого з заможного населення) службовою особою, яка очолювала магістрат.

Войт:
 Войт Володимир Ілліч (1942) — Заслужений артист України, бандурист-співак
 Войт Володимир Володимирович (1979) — заслужений артист України, бандурист, дириґент, композитор.
 Джон Войт — американський актор, батько Анджеліни Джолі
 Войт Руслана Дмитрівна (1980) — українська бандуристка, співачка
 Войт Сергій Миколайович — директор Південмашу

Прізвища